Osoby:
 Herbert Buechs – niemiecki generał

Zobacz też:
 Buchs
 Büchs